Bloomingdale (Bloemendaal aan Zee), een beachclub in Bloemendaal aan Zee
Bloomingdale's, een keten van Amerikaanse warenhuizen
De volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Bloomingdale (Florida)
Bloomingdale (Georgia)
Bloomingdale (Illinois)
Bloomingdale (Indiana)
Bloomingdale (Michigan)
Bloomingdale (New Jersey)
Bloomingdale (Ohio)
Bloomingdale (Tennessee)